Петвиашвили — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Петвиашвили, Владимир Иосифович (1936—1993) — российский физик, соавтор уравнения Кадомцева—Петвиашвили.
 Петвиашвили, Русудан (род. 1968) — грузинская художница-график.